Dejeu (< ):
 Alexandru Dejeu (1923, Poieni (), Cluj  1958), alături de Iosif Capotă
 Gavril Dejeu (* 1932, Poieni, Cluj), politician român

Vezi și 
 Dezső
 Dezideriu

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești